Abbasgoulou agha Bakikhanov (1794-1847), un poète, écrivain, scientifique, penseur et traducteur azerbaïdjanais ;
 Ahmed Bakikhanov (1892-1973), un joueur de tar, enseignant de musique, professeur et artiste azerbaïdjanais ;
 Talat Bakikhanov (1927-2000), joueur azerbaïdjanais de kamantcha ;
 Tofig Bakikhanov (1930-), un compositeur et artiste azerbaïdjanais.

 Bakikhanov, une ville d'Azerbaïdjan.